Delphi est le nom latin de Delphes (du grec Δελφοί, 'Delfi'), site archéologique de la Grèce antique.

Ce nom peut aussi faire référence à :

 Delphi, un EDI et un langage de programmation inspiré du Pascal Objet.
 Delphi, une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces détachées pour l'automobile.

 DELPHI, une expérience de physique des particules.
 Fabrice Delphi (1877-1937), le pseudonyme d'un écrivain français.
 La méthode Delphi, une méthode de prévision à dire d'expert.

Toponyme 

 Delphi, une localité du comté de Carroll, dans l'Indiana.

Astronomie 
 (73769) Delphi : astéroïde.